Mandela kan syfta på:

 Nelson Mandela (1918–2013), en sydafrikansk advokat, politiker och statsman
 Mandela, Lazio, kommun i Italien